Porittia är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Tutt 1905. Porittia ingår i familjen fjädermott. 

Släktet innehåller bara arten Porittia galactodactyla.

Källor 

Fjädermott
Porittia